Heracleum aestivum är en flockblommig växtart som beskrevs av Claude Thomas Alexis Jordan. Heracleum aestivum ingår i släktet lokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Lokor
aestivum